Pietro Candiano ist der Name folgender Personen:

* Pietro I. Candiano (~842–887), Doge von Venedig
 Pietro II. Candiano (872–939), Doge von Venedig
 Pietro III. Candiano († ~959/960), Doge von Venedig
 Pietro IV. Candiano († 976), Doge von Venedig